

Lokalizacje

Niemcy 
 Esselbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Esselbach – rzeka, dopływ Salwey
 Esselbach – rzeka, dopływ Wachenbachu

Osoby 
 Ernst Esselbach – niemiecki fizyk

Zobacz też 
 Eselbach